Lekkoatletyka na Igrzyskach Afrykańskich w 1999 – zawody lekkoatletyczne, które były rozgrywane w Johannesburgu w Południowej Afryce.

Rozegrano 23 konkurencje męskie i 22 kobiece. Kobiety po raz pierwszy rywalizowały w skoku o tyczce i w rzucie młotem, a także w chodzie na 10 kilometrów zamiast chodu na 5000 metrów.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Igrzyska Afrykańskie 1999
1999 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Południowej Afryce
1999